Al-Dżazira – katarska stacja telewizyjna
 Al-Dżazira – Górna Mezopotamia, region obejmujący północny Irak i Syrię
 Al-Dżazira – stan w Sudanie
 Al-Dżazira – miejscowość w Sudanie
 Al-Dżazira – klub piłkarski w Katarze